Nhơn Hưng (Tịnh Biên), een xã in het district Tịnh Biên, provincie An Giang
 Nhơn Hưng (Bình Định), een phường in de stad An Nhơn, provincie Bình Định